Община Приедор или Град Приедор () — община (город) в северо-западной части Республики Сербской с центром в собственно городе Приедор.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины (Града Приедор) составила 97 588 человек, по переписи 1991 года —  112 543 человека.

Этнический состав населения общины Приедор по переписи 1991 года:
 мусульмане — 49.351 (43,85 %);
 сербы — 47.581 (42,27 %);
 хорваты — 6.316 (5,61 %);
 югославы — 6.459 (5,73 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 2.836 (2,51 %).
Всего: 112.543 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входит 71 населённый пункт, в том числе город Приедор.

Примечания

Литература 

Общины Республики Сербской